The Last Command (1928), een film van Josef von Sternberg
 The Last Command (1955), een film van Frank Lloyd
 The Last Command (W.A.S.P.), een album van W.A.S.P. uit 1985